Linie 1 steht für:

 Linie 1, Musical von Birger Heymann (1986)
 Linie 1 (Film), deutscher Film von Reinhard Hauff (1988)
 Linie 1 (Spiel), Brettspiel (1995)
 Die Linie 1, Kulturverein in München-Moosach

Bahnlinien:
 Linie 1, Straßenbahnlinie in Basel, siehe Basler Tramlinien #Linie 1 (BVB)

 Linie 1 (Metro Delhi)
 Linie 1 (Metro Madrid) der Madrider U-Bahn
 Linie 1 der Moskauer U-Bahn, siehe Sokolnitscheskaja-Linie
 Linie 1 (Metro Sankt Petersburg) der St. Petersburger U-Bahn

U-Bahn-Linie 1 steht für:

 U-Bahn-Linie 1 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 1 (Brüssel)
 U-Bahn-Linie 1 in Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 1 (Hamburg)
 U-Bahn-Linie 1 in München, siehe Stammstrecke 2 (U-Bahn München) #U1
 U-Bahn-Linie 1 (New York City)
 U-Bahn-Linie 1 in Nürnberg, siehe U-Bahn Nürnberg #Liniennetz
 Métrolinie 1 (Paris)
 U-Bahn-Linie 1 (Wien)
Siehe auch:
 1-Linie